Miejscowości w USA:
 West Chester – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 West Chester – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 West Chester – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler